Solon kan syfta på: 

 Solon (bil) – en svensk hybridbil
 3279 Solon – en asteroid i huvudbältet

Personer
 Solon (640–558 f.Kr.), en grekisk arkont
 Solon Borland (1808–1864), amerikansk diplomat

Geografi

Belarus 

 Solan (vattendrag), Minsks voblast,

Indien 

 Solan (ort), Himachal Pradesh,

USA 

 Solon, Iowa, ort, Johnson County, 
 Solon, Maine, ort, Somerset County, 
 Solon, Ohio, ort, Cuyahoga County, 

Robotskapade Belarusförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar